A 2011-es WTCC német nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2011. július 31-én rendezték meg a Motorsport Arena Oschersleben-en, Oscherslebenben.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos eredmény

Nemet
Autóversenyzés Németországban